María del Olmo Ibáñez (Alicante, 19 de septiembre de 1965) es directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante, posgrado Especialista Universitario en Archivística por la UNED, Máster en Metodologías Universitarias en la Era Digital por la Universidad de Alicante y doctora en Filosofía y Letras también por la Universidad de Alicante. En 2013 recibió el VIII Premio de Ensayo Pablo de Olavide “El Espíritu de la Ilustración” (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), por el ensayo Estudio histórico y comparatista de la caligrafía: Francisco Javier de Santiago Palomares como paradigma caligráfico ilustrado y el estado de la caligrafía en red.

Biografía profesional 
Desde 1991 es técnico de Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana. Ha trabajado en el Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana, en el Archivo Histórico Provincial de Castellón y desde 1992 en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Ha sido profesora de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante entre los años 2013 y 2016. Es miembro del Grupo de Investigación Humanismo-Europa de la Universidad de Alicante.

Su actividad profesional y académica se ha desarrollado en dos ámbitos:

 Archivos, destaca su trabajo en difusión por medio de exposiciones documentales y en didáctica. El Archivo Histórico Provincial cuenta con un aula didáctica y es línea preferencial del centro el trabajo didáctico para contribuir a educar a la sociedad desde la infancia en la idea de que los archivos son garantes de derechos y conservan la memoria colectiva. Por otro lado, en sus publicaciones en este campo se ha interesado especialmente por la Memoria histórica.

 Filosofía Española Contemporánea, se doctora en 2014 con la tesis doctoral sobre el filósofo Javier Sádaba Garay titulada El universo Sádaba. Javier Sádaba ante el espejo o el otro Sádaba. Una aproximación documental. En los años siguientes ha estudiado en sus libros y artículos académicos a la Generación de la Democracia y dentro de esta con especial atención a Tomás Pollán, Gonzalo Puente Ojea, Manuel Fraijó y Jesús Mosterín. Sus monografías se han caracterizado por el empleo del método comparatista con el que ha puesto a dialogar a estos autores con Javier Sádaba.

Obra

Filosofía y política

Libros 

 El Universo Sádaba, Javier Sádaba ante el espejo o el otro Sádaba: una aproximación documental. Alicante: Universidad, 2014. ISBN 978-84-606-6110-8.
 Tomás Pollán y Javier Sádaba. Perpendiculares y Paralelos. Oviedo: Eikasia, 2015. ISBN 978-84-15203-33-9.
 Manuel Fraijó y Javier Sádaba. Un diálogo entre dos filósofos de la Religión. Madrid: Tecnos, 2017. ISBN 978-84-309-7077-3.
 Jesús Mosterín y Javier Sádaba. Una última conversación. Madrid: Apeiron, 2019. ISBN 978-84-17574-75-8.
La cuestión vasca, dos miradas: Joseba Azkarraga y Javier Sádaba. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. ISBN 9788418534737. 
Joseba Azkarraga. La libertad y los derechos humanos como objetivo. Madrid: Tirant lo Blanch, 2022. ISBN: 978-84-19071-62-0

Artículos 

 TOMÁS POLLÁN: un intento de aproximación a un pensamiento intangible a través de la mirada de Javier Sádaba. En Eikasia: revista de filosofía, julio de 2014. Pág. 337-347 ISSN 1885-5679.
 Javier Sádaba y la filosofía de la religión: ¿una cuestión existencial? En Eikasia: revista de filosofía, mayo de 2015. Pág. 111-136. ISSN 1885-5679.
 Conociendo a Javier Sádaba. En Revista Sistema, n.º 240, octubre de 2015. Pág.117-130 ISSN 0210-0223.
OLMO IBÁÑEZ, María del; ATTARD DEL OLMO, Javier; CANDELA SEVILA, Virgilio. El grupo de los «Filósofos Jóvenes» en la transición. El caso Javier Sádaba. En Fundación Salvador Seguí (coord. Las otras protagonistas de la Transición). Madrid: Editorial Descontrol, 2018. Pág. 519 y ss. ISBN 978-84-87218-23-1.
 La política en Javier Sádaba: Una recepción posible. En Revista Ágora, n.º 31.1. Universidad de Santiago de Compostela. PÁG.  1-25. ISSN 2174-3347.
 Ludwig Wittgenstein desde Javier Sádaba. En Fragmentos de Filosofía, n.º 13. Universidad de Sevilla. Pág. 163-186. ISSN 1132-3329.
 Manuel Fraijó y Javier Sádaba: dos filosofías de la Religión en diálogo. En Endoxá. ISSN 1133-5351.
 Javier Sádaba y Gonzalo Puente Ojea: dos pensamientos sobre religión y política. En Eikasia: revista de filosofía, n.º 67, octubre de 2017. Pág. 67-94. ISSN 1885-5679.
 Tres mujeres ante la guerra y ante la paz. Edith Stein, Simone Weil y María Zambrano. En Temas de mujer. Revista del CEHIM. NUEVA ÉPOCA, 2017. Pág. 41-53. ISSN 1668-8600.
 HERREROS, Benjamín; OLMO IBÁÑEZ, María del., et al. Javier Sádaba: una bioética contra el sufrimiento. En Journal of Healthcare Quality Research, 2018, vol. 33, n.º 3, p. 170-175. ISSN 2603-6479.
 HERREROS, Benjamín; OLMO IBÁÑEZ, María del. Javier Sádaba. Un filósofo frente al cine. En Eikasia, v. 85. Pág. 39-56. ISSN 1885-5679.
 HERREROS, Benjamín; OLMO IBÁÑEZ, María del. ¿Existe una filosofía hecha por vascos? Una propuesta epistemológica. En Eikasia, n.º 88, 2019, Pág. 53-83. ISSN 1885-5679.
Javier Sádaba y otra mujer. «Que la mujer nos enseñe a ser hombres». En El Búho, n.º 19, 2020. Pág. 194-249. ISSN 1138-3569.
OLMO IBÁÑEZ, María del; HERREROS RUIZ DE VALDEPEÑAS, Benjamín.  La cuestión de la "orfandad" de la generación de la democracia y de la recepción que hicieron del pensamiento español que les precedió. En Eikasia n.º 93, pág. 65-80.

Archivos

Libros 

 Guía de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2010. ISBN 9788448211172.
 Guerra Civil y memoria histórica en Alicante. Alicante: Archivo Histórico Provincial, 2016. ISBN 978-84-617-5702-2.
 Miguel Hernández y su entorno en la cárcel. Un intento de silenciar la palabra. Madrid: Ministerio de Cultura, 2018. ISBN 978-84-8181-687-7.
 Estudio histórico y comparatista de la caligrafía: Francisco Javier de Santiago Palomares como paradigma caligráfico ilustrado y el estado de la caligrafía en red. Fundación de municipios Pablo de Olavide, 2018. ISNB 978-1304-722-5.
 Imagen de mujer en el AHPA. Alicante: AHPA. DR. GR. De Cultura y Patrimonio. GVA, 2019. ISBN 978-84-09-17148-4.

Artículos y capítulos de libros 

 OLMO IBÁÑEZ, María del; MATEO RIPOLL, Verónica. "Una propuesta para la investigación: fuentes documentales para la elaboración de la memoria histórica en el Archivo Histórico Provincial de Alicante". En: Barrio Alonso, Á; De Hoyos Puente, J. y Saavedra Arias, R. (eds.). Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander: Univ. de Cantabria, 2011. 978-84-8102-607-8.
 El archivo personal del calígrafo español: Francisco Javier de Santiago Palomares (1728-1796). En Tabula. Pág. 219-230 ISSN 1132-6506.
 OLMO IBÁÑEZ, María del: FENOLLAR LÓPEZ, Amparo. Los fondos de la Delegación Provincial de Educación y de las Instituciones del Movimiento Nacional del AHP de Alicante: fuentes documentales para el estudio de la historia de la enseñanza. En Revista Canelobre n.º 55. Diputación Provincial de Alicante. 2009 ISSN 0213-0467.
 El sistema archivístico valenciano. En Revista Canelobre n.º 58. Diputación Provincial de Alicante, mayo de 2011. ISSN 0213-0467.
 Cinco años del AHPA. En SÍMILE. Butlletí del COBDCV. Estiu 2013. Pág. 30-33. ISSN 2171-6293.
 Archivos con rostro de mujer. En Boletín de la ANABAD. n.º 1 2014. ISSN : 0210-4164.
OLMO IBÁÑEZ, María del: FENOLLAR LÓPEZ, Amparo. La documentación de la depuración y represión de maestros en los archivos históricos provinciales. El caso de Alicante. En Tabula n.º 20, 2017. Pág. 21-43. ISSN 1132-6506.
 La voluntad colectiva de no olvidar: El caso de Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. En Archivamos: Boletín ACAL, N.º. 113 (septiembre de 2019). Pág. 19-21. ISSN 1576-320X.
 Los archivos históricos en el siglo XXI: ¿Hacia una redefinición?. En MÉI: Métodos de Información,  Vol. 10, N.º. 18, 2019. Pág. 69-87. ISSN-e 2173-1241.
 Fondos sobre la transición democrática en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. En Historia Actual Online, 50 (3), 2019: 93-102. ISSN: 1696-2060, 2019.

Referencias

Enlaces externos 

 Web del Archivo Histórico Provincial de Alicante